Александр Владимирович Долгов: Долгов, Александр Владимирович (род. 1957) — кандидат архитектуры, профессор, екатеринбургский архитектор.
 Долгов, Александр Владимирович (род. 1998) — российский футболист.
 Долгов, Александр Владимирович (род. 1956) — российский писатель, журналист, главный редактор журнала «Fuzz».